Tena je glavni grad pokrajine Napo, Ekvador.

Vanjske poveznice 
 Tena, Ekvador

Gradovi u Ekvadoru